IRK est un code qui peut désigner :
 Kish Airlines, une compagnie aérienne iranienne, selon le code OACI des compagnies aériennes.

Irk est un nom qui peut désigner :
 Irk, une rivière du Grand Manchester, au nord-ouest de l'Angleterre, qui traverse la banlieue nord-ouest de Manchester.

Code